28th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway Line
 28th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 28th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line